Connected (Eivind Aarset), een studioalbum uit 2004
Connected (Gary Wright), een album van de Amerikaanse musicus Gary Wright uit 2010
Connected (Stereo MC's), een nummer van de Britse formatie Stereo MC's uit 1992